Странд, буквально «пляж» на ряде германских языков (нидерландский, шведский, африкаанс и др.)

Фамилия 
 Странд, Андреас (1889—1958) — норвежский гимнаст, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1908.
 Странд, Симон (род. 1993) — шведский футболист.

Топонимы 
 Странд (ЮАР) — город невдалеке от Кейптауна.
 Странд — бывший остров в Северном море, относившийся к Северо-Фризским островам.

См. также
 Стрэнд